Spojení písmen R a S může mít různé významy:

RS 
 RS – kód ISO 3166-2 pro Srbsko
 BR-RS – kód ISO 3166-2 pro stát Rio Grande do Sul
 BS-RS – bývalý kód ISO 3166-2 pro Rock Sound
 CV-RS – kód ISO 3166-2 pro Ribeira Grande de Santiago
 SPZ slovenského okresu Rimavská Sobota
 Rychlá spojení, též Rychlá železniční spojení – provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR zahrnující novostavby vysokorychlostních tratí (VRT), tratě vysokorychlostní modernizované i modernizované konvenční tratě vyšších parametrů včetně vozidlového parku a provozního konceptu
 RS (klopný obvod) – bistabilní klopný logický obvod, paměť
 reálná sebeobrana – sebeobrana zaměřená na spolehlivost svých postupů při reálném použití
 Republika srbská – jedna z entit v Bosně a Hercegovině
 roztroušená skleróza – onemocnění nervového systému
 raketový motor
 RS-27, RS-27A
 Republikánská strana
 redakční systém
 RuneScape
 rekreační středisko
 RS virus (RSV) – respirační syncytiální virus

Rs 
 Redwoodovo číslo – jednotka kinematické viskozity
 rupie (Rs. nebo ₨) – měna používaná v Indii, Pákistánu a několika dalších asijských zemích

.rs 
 .rs – internetová doména nejvyššího řádu pro Srbsko

Reference